Göbig ist der Familienname folgender Personen:

 Georg Göbig, deutscher Turner
 Sebastian Göbig (* 1985), deutscher Fußballspieler